Le château de l'Isle peut désigner :
 Le château de l'Isle de Saint-Denis-en-Val dans le département français du Loiret ;
 Le château de l'Isle de Cousances-les-Forges dans le département français de la Meuse ;
 Le château de l'Isle à Castelnau-de-Médoc, situé dans le département français de la Gironde ;
 L'ancien château de l'Isle de Marzan, situé dans le département français de la Morbihan ;
 Le château de L'Isle situé dans la commune suisse de L'Isle dans le canton de Vaud.

Voir aussi 
 L'ancien château de L'Isle-Adam situé dans la commune française de L'Isle-Adam, dans le département français du Val-d'Oise ;
 Le château de l'Isle Marie de Picauville, dans le département français de la Manche ;
 Le château de l'Islette d'Azay-le-Rideau, dans le département français d'Indre-et-Loire ;
 Le palais de l'Isle d'Annecy, dans le département français d'Haute-Savoie ;
 Le château de l'Île à Genève, dans le canton de Genève.

Notes et références